Green tambourine (album); album van The Lemon Pipers
Green tambourine (single); single van diezelfde band